Cseh Lajos (1823–1901) Csernátony Lajos újságíró, politikus másik neve
 Cseh Lajos (1840–1908) bányatanácsos, akadémiai tanár
 Cseh Lajos (1888–1945) festő
 Cseh Lajos (1932) sportvezető